Эввоикос может означать:

 Вориос-Эввоикос — залив Эгейского моря в Греции.
 Нотиос-Эввоикос — залив Эгейского моря в Греции.